Oberem est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 
 Sonja Oberem (1973-), triathlète allemande ;
  (1923-1986), ethnologue allemand.

Patronyme germanique